Сергей Седнев:
 Седнев, Сергей Анатольевич (род. 1983) — украинский биатлонист.
 Седнев, Сергей Егорович (1917—1975) — Герой Советского Союза.